Lux é a unidade derivada do SI para iluminância, usada para medir o fluxo luminoso por unidade de área.

Lux ou LUX pode também referir-se a:

Artes e entretenimento
 Lux (Brian Eno album), 2012
 Lux (Gemini Syndrome album), 2013
 Lux (videojogo), 2002
 Lux, King of Criminals, um filme mudo alemão de 1929
 LUX Magazine, uma revista de moda de PennWell
 Lux Prize, um prémio de cinema do Parlamento Europeu
 Lux Radio Theatre, a former American long-running radio anthology series
 Lux Style Awards, a Pakistani entertainment industry awards ceremony
 Life Unexpected, an American TV series also known as Lux

Entidades fictícias
 Lux Cassidy, in the American TV drama Life Unexpected
 Lux, in the novel and film The Virgin Suicides
 Lux, in the video game League of Legends
 Lux Arcadia, in the light novel series Undefeated Bahamut Chronicle
 Lux, Jayne Cobb's gun in the sci-fi TV series Firefly
 Lux, resources in the video game Kingdom Hearts χ
Lux, Lucifer Morningstar's nightclub in the urban fantasy TV series Lucifer

Empresas e organizações
 LUX (produtora de cinema), for the promotion of experimental film
 Lux Capital, an American venture capital firm
 Lux Film, an Italian film company
 Lux Industries, an Indian underwear company 
 Lux Institute, a Mexican school
 Lux Products, a thermostat brand of Johnson Controls Inc.
 LUX* Resorts & Hotels, a hotel operator based in Mauritius
 Lux (sabonete), a global brand developed by Unilever
 Lux, Italian stock exchange ticker for Luxottica, an Italian eyewear conglomerate

Pessoas
 Adam Lux (1765–1793), German revolutionary
 Danny Lux (nascido 1969), American composer 
 Gavin Lux (nascido 1997), American baseball player
 Germán Lux (nascido 1982), Argentine association footballer
 Gwen Lux (1908–1987), American sculptor
 Josef Lux (1956–1999), Czech politician
 Kazimierz Lux (1780–1846), Polish soldier and pirate
 Loretta Lux (nascido 1969), German photographer
 Lucien Lux (nascido 1956), Luxembourgian politician
 Lux Interior (Erick Lee Purkhiser, 1946–2009), American singer
 Mike Lux (nascido 1960), American political consultant 
 Thomas Lux (1946–2017), poeta americano 
 Vitalij Lux (nascido em 1989), futebolista alemão de origem qirguistanesa

Lugares
 Lux, Côte-d'Or, França
 Lux, Haute-Garonne, França
 Lux, Saône-et-Loire, França
 Lux, Nevada, U.S.
 Luxemburgo, um estado da Europa Ocidental
 Aeroporto de Luxemburgo, código IATA de aeroporto LUX

Ciência e tecnologia
 Conway's LUX method for magic squares, an algorithm for creating magic squares
 Large Underground Xenon experiment, formerly at the Sanford Underground Research Facility, U.S.
 LUX, a gene involved in the circadian rhythms of Arabidopsis thaliana
 Lux operon, which controls bioluminescence in luminescent bacteria

Transportes
 Lux (Lyft), a level of service from ridesharing company Lyft
 LUX, a series of cars by VinFast
 Dudek Lux, a Polish paraglider design

Outros usos
 Lux, a Danish barley variety

Ver também

 LX (disambiguation)
 Fiat Lux (disambiguation)
 Lux Aeterna (disambiguation)
 Lux Mundi (disambiguation)
 "400 Lux", a song by Lorde on the Pure Heroine album

Desambiguação